Margarita de Borgoña puede referirse a las siguientes nobles francesas:

 Margarita de Borgoña, (1290-1315), reina consorte de Francia por a su casamiento con Luis X.
 Margarita de Borgoña, (1310-1382), condesa de Artois y condesa Palatina de Borgoña.
 Margarita de Borgoña, (1374-1441), condesa de Flandes y duquesa consorte de Baja Baviera, merced a su casamiento con Guillermo II.
 Margarita de Borgoña, (1393-1442), casada en 1412 con Luis, delfín de Francia y duque de Guyena y, tras quedar viuda, con Arturo III de Bretaña en 1423.